Жаксыкылыш ()

 Жаксыкылыш (озеро) — бессточное озеро в Кызылординской области.
 Жаксыкылыш — посёлок в Кызылординской области.